Распылительная сушка () — способ удаления растворителя из растворов и суспензий, основанный на впрыскивании капель жидкости в поток газа-носителя, обычно воздуха, нагретого до температур 100—300 °С, с последующей сепарацией твёрдых частиц.

Описание 
Процесс характеризуется высокой скоростью сушки; частицы порошка часто сохраняют сферическую форму. Широко используется как технологический приём в производстве керамических материалов, обычно для повышения текучести пресс-порошков и для нанесения добавок и микрокомпонентов на поверхность частиц перед формованием и спеканием керамики. Благодаря сохранению достаточно высокой однородности распределения солевых компонентов в твёрдой фазе, распылительная сушка многокомпонентных растворов в сочетании с термическим разложением её продуктов может использоваться также как эффективный метод синтеза многокомпонентных оксидных материалов и композитов.

Основными отличиями метода от пиролиза аэрозолей являются более низкая температура газа-носителя, обычно не приводящая к полному термическому разложению солевых компонентов раствора, и использование вместо аэрозольных генераторов форсунок, создающих капли более крупного размера, но обладающих значительно более высокой производительностью.

Распылительная сушка — один из основных методов получения сухих продуктов и препаратов в пищевой и, в меньшей степени, в фармацевтической промышленности.

Литература 
 Nandiyanto A. B.D., Iskandar F., Okuyama K. Macroporous anatase titania particle: Aerosol selfassembly fabrication with photocatalytic performance // Chem. Eng. J. 2009. V. 15. P. 293—296.
 Schrijnemakers A., Andr´e S. et al. Mullite coatings on ceramic substrates: Stabilisation of Al2O3-SiO2 suspensions for spray drying of composite granules suitable for reactive plasma spraying // J. Eur. Ceram. Soc. 2009. V. 29. P. 2169—2175.

Ссылки 
 Распылительная сушка и инкапсуляция // Buchi Labortechnik AG, Switzerland. (дата обращения: 31.07.2010)

Нанотехнология